Атланти́да — многозначный термин.

 Атлантида () — мифологическая земля (остров-призрак, архипелаг или даже континент), опустившаяся на морское дно в результате землетрясения либо другого катаклизма вместе со своими жителями — атлантами.
 (1198) Атлантида — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса, и принадлежащий к редкому спектральному классу L.

Топонимы 
 Атлантида — департамент Республики Гондурас.
 Атлантида — карстовая пещера в Каменец-подольском районе Хмельницкой области Украины.
 Атлантида — курортный город на юге Уругвая.

Литература 
 «» (1919) — приключенческий роман Пьера Бенуа.
 Атлантида — в произведениях и творчестве Роберта Говарда (с 1923 по 1936).

Фильмы и сериалы 
 «Атлантида» — фильм Жака Фейдера 1921 года.
 «Атлантида, погибший континент» () — приключенческий фильм с элементами фантастики 1961 года.
 «Атлантида» — документальный научно-популярный фильм Люка Бессона 1991 года (Франция, Италия).
 «Атлантида» — российско-украинский фильм-мелодрама Александра Павловского 2002 года.
 «Звёздные врата: Атлантида» — научно-фантастический телесериал, совместного производства США и Канады (2004—2009).
 «Атлантида» — российский телесериал 2007 года компании «Всемирные Русские Студии».
 «Атлантида» — британский телесериал 2013 года компании Urban Myth Films.
 «Атлантида» — испано-французский фильм ужасов режиссёра Ксавье Жанса 2017 года.
 «Атлантида» — украинский фильм, лауреат 76-го Венецианского кинофестиваля 2019 года.
 «Атлантида: Затерянный мир» () — полнометражный мультфильм 2001 года.
 «Атлантида 2: Возвращение Майло» () — продолжение.

Музыка 
 «Атлантида» — песня Александра Городницкого, 1970 год.
 «Атлантида» — песня Филиппа Киркорова, 1990 год.
 «Атлантида» — песня рок-группы «Ночные снайперы».
 «Атлантида» — сборник неизданных песен рок-группы «Наутилус Помпилиус», вышедший в 1997 году.

Спорт 
 «Атлантида» — парагвайский футбольный клуб из Асунсьона.

См. также 
 Атлант (значения)
 Атлантика (значения)
 Возвращение Атлантиды